Predmestje je lahko:

 Predmestje, obrobni del mesta
 Predmestje, slovenski film
 Predmestje, slovenska glasbena skupina
 Predmestje, slovenski roman